Draguhn ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andreas Draguhn (* 1961), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Sebastian Draguhn (* 1984), deutscher Hockeyspieler